Sezona 2013/14 Prve slovenske nogometne lige (uradno ime zaradi glavnega sponzorja PrvaLiga Telekom Slovenije) je bila 23. sezona najvišjega nogometnega tekmovanja v Sloveniji. Sezona se je začela 13. julija 2013 in se končala 25. maja 2014. Naslov prejšnje sezone je branil Maribor, ki ga je osvojil tudi v tej sezoni, in sicer že dvanajstega.

Potek tekmovanja
Vsaka ekipa igra 36 tekem (18 na domačih in 18 na gostujočih igriščih) ter z vsako ekipo posebej po 4 tekem (2 domači in 2 gostujoči).

Klubi
Ligo sestavlja 10 ekip, 8 iz prejšnje sezone in 2 iz 2.SNL. Zavrč si je kot zmagovalec 2.SNL priboril neposredno napredovanje v najmočnejšo slovensko ligo. Zamenjali so zadnje uvrščeno ekipo Aluminij. Krka se je kot tretje uvrščena ekipa 2.SNL uvrstila v 1.SNL, ker je drugo uvrščena ekipa Dob zavrnila igranje v najmočnejši ligi. Mura 05 pa je iz lige izpadla, ker ni dobila dovoljene licence s strani NZS, zaradi slabega finančnega stanja kluba.

Stadioni in lokacija ekip

1Samo kapaciteta sedišč. Nekateri stadioni imajo tudi stojišča.

Lestvica

Tekme odigrane 25. maja 2014.   Vir: Uradna stran PLTS  Ekipa za zmago prejme 3 točke, za neodločen rezultat 1 točko in za poraz 0 točk.   Pravila razvrščanja: 1. točke, 2. medsebojne razmerje točke, 3. medsebojno razmerje golov, 4. medsebojno število zadetkov, 5. razmerje v golih, 6. število zadetkov  (C) = Prvak lige; (R) = Izpad v nižjo ligo

Rezultati

Prvi del sezone

Vir:Uradna stran PLTS  Domača ekipa je v levem stolpcu, gostujoča pa v zgornji vrstici.  Barve: Modra = zmaga domače ekipe; Rumena = remi ekip; Rdeča = zmaga gostujoče ekipe.

Drugi del sezone

Tekme odigrane 25. maj 2014.  Vir:Uradna stran PLTS  Domača ekipa je v levem stolpcu, gostujoča pa v zgornji vrstici.  Barve: Modra = zmaga domače ekipe; Rumena = remi ekip; Rdeča = zmaga gostujoče ekipe.

Tekmi za obstanek/napredovanje
Nogometni klub Krka, ki je prvenstvo končala na 9. mestu, bi morala odigrati tekmi z 2. uvrščeno ekipo 2.SNL. Ker je Dob ponovno zavrnil napredovanje in igranje v najmočnejšem tekmovanju, je prvo mesto pripadlo ekipi Radomlje in neposredna uvrstitev v 1.SNL, Krka pa tekmi za obstanek/napredovanje tako ni odigrala in obstala v elitnem tekmovanju.

Statistika

Lista najboljših strelcev
Tekme odigrane 25. maj 2014

Ostala statistika
Število tekem : 180
Domače zmage : 82 (45,56%)
Gostujoče zmage : 59 (32,78%)
Neodločeno : 39 (21,67%)
Najvišja domača zmaga : 3. krog, Olimpija 5–0 Krka;  3. krog, Maribor 6–1 Koper; 22. krog, Rudar 6–1 Triglav; 27. krog, Gorica 5–0 Celje
Najvišja gostujoča zmaga : 14. krog, Krka 0–5 Maribor
Število golov : 483 (273:210)
Povprečje golov/tekmo : 2,68 (1,52:1,17)
Število 11-m : 37
Število avtogolov : 7
Število rumenih kartonov : 834
Število rdečih kartonov : 48
Število gledalcev : 158.947
Povprečno gledalcev/tekmo : 883
Največ gledalcev : 6.500 (13. krog, Maribor 1–0 Olimpija)
Najmanj gledalcev : 50 (21. krog, Olimpija 0–1 Krka)

Zunanje povezave
Uradna stran PLTS

Reference

2013/14
2013 v Sloveniji
2013 v športu
2014 v Sloveniji
2014 v športu